Йеркс — фамилия:

 Йеркс, Мэри (1886—1989) — американская художница.
 Йеркс, Роберт (1876—1956) — американский психолог.
 Йеркс, Чарлз Тайсон (1837—1905) — американский финансист.

Другое 
 Йеркс — останки древнего ударного кратера в западной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны.

См. также 
 Йорк